Чудотворец:

 Чудотворец — эпитет святых, прославившихся приписываемым им даром чудотворения.
 Николай Чудотворец — святой в исторических церквях.
 «Чудотворец» — фильм режиссёра Александра Пантелеева 1922 года.
 «Чудотворец» — фильм 1969 года режиссёра Джозефа Макграта.
 «Чудотворец» — мультфильм режиссёра Дерека В. Хайса, Станислава Соколова.
 «Чудотворец» — российский телесериал 2014 года.
 «Чудотворцы» — американский телесериал 2019 года.

См. также 
 Чудо (значения)